Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Courcelles (ou de Courcelle) :

Belgique 
 Gare de Courcelles-Centre
 Gare de Courcelles-Motte

France 
 Gare de Courcelle-sur-Yvette
 Gare de Courcelles-Ceinture
 Gare de Courcelles-le-Comte
 Gare de Courcelles-sur-Nied
 Gare de Montgeroult - Courcelles
 Gare de Presles-Courcelles

Courcelles